Die Paula-Fuerst-Schule ist eine Gesamtschule bestehend aus einer Grundschule und einer integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe im Berliner Ortsteil Charlottenburg des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Schule ist nach der Reformpädagogin Paula Fuerst benannt.

Geschichte 
Am 16. August 2013 wurde die 1. Reformschule Charlottenburg in der Sybelstraße 20–21, eine Gemeinschaftsschule, feierlich nach Paula Fürst benannt. Das Gebäude entstand 1908–1909 als 25. und 26. Gemeinde-Doppelschule nach einem Entwurf von Walther Spickendorf und Heinrich Seeling. Es ist ein gelistetes Baudenkmal.

Weblinks 

 Website paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de

Einzelnachweise 

Gesamtschule
Integrierte Sekundarschule in Berlin
Grundschule in Berlin
Schule in Berlin-Charlottenburg
Baudenkmal in Berlin
Gegründet 1909